

Geografia 
 Regno Unito
 Reed – parrocchia civile dell'Hertfordshire
 Stati Uniti d'America
 Reed – città della Contea di Desha, Arkansas
 Reed – plantation della Contea di Aroostook, Maine
 Reed – township della Contea di Dauphin, Pennsylvania

Musica
 Lou Reed – album di Lou Reed (1972)
 Lou Reed Live – album dal vivo di Lou Reed (1975)

Persone

Televisione
 Lauren Reed – personaggio della serie televisiva Alias
 Malcolm Reed – personaggio della serie di fantascienza Star Trek

Altro 
 Production Reed – studio di animazione giapponese
 Reed – in elettrotecnica interruttore a lamina che si chiude in presenza di un campo magnetico
 Codice Reed-Solomon – in telecomunicazioni, codice utilizzato per correggere errori di flusso
 Reed-Sternberg – in medicina, cellula, tipica del linfoma di Hodgkin